W9 steht für:
 W9 (Fernsehsender) in Frankreich
 W9 (Kernwaffe), Artilleriegranate
 Abelag Aviation, belgische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Air Bagan, myanmarische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 neunmonatige Wehrpflicht in Deutschland
 neunseitiger Spielwürfel (Prisma), siehe Spielwürfel #Prismen

Abkürzung